INDIGO (IndIGO, ) — консорциум индийских физиков-специалистов по поиску гравитационных волн. Целью коллаборации является возведение совместной гравитационно-волновой обсерватории в Индии. С 2009 консорциум INDIGO ведёт индийский план работ по гравитационно-волновой астрономии и разработку стратегии индийского участия в постройке гравитационно-волновой обсерватории в Азиатско-Тихоокеанском регионе. INDIGO — это индийский партнёр LIGO (США) в проекте LIGO-India, который представляет собой будущий высокочувствительный гравитационно-волновой детектор, который будет расположен в Индии. Этот проект пока не утверждён, и его финансирование рассматривается научными фондами Индии и США.

Активность 
Консорциум INDIGO возглавил инициативу по разработке проекта гравитационно-волновой обсерватории LIGO-India в ассоциации с LIGO laboratory, США. В дополнение к проекту LIGO-India активность INDIGO включает в себя содействие международному сотрудничеству в области гравитационно-волновой физики и астрономии, а также значительную программу экспериментальных гравитационно-волновых исследований в Индии, включая обучение студентов и молодых учёных, и т. д.

Организация и членство 
INDIGO сейчас имеет 70 научных членов. 11 индийских научных институтов являются членами INDIGO. Бала Ийер из Раманского института исследований — председатель INDIGO, а Тарун Сурадип из Межуниверситетского центра астрономии и астрофизики — представитель по связям с общественностью. Международный консультативный комитет возглавляет известный физик-теоретик Абэй Аштекар.

Примечания 

Релятивистские и гравитационные явления
Астрономические обсерватории по алфавиту
Гравитация
Гравитационно-волновые телескопы
Астрономические обсерватории Индии
Гравитационно-волновая астрономия